Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les Bullywug sont une race fictive d'hommes-grenouilles. Ils sont apparus pour la première fois dans le Fiend Folio.

Environnement
Les Bullywugs habitent dans des marais tropicaux ou tempérés.

Caractéristiques physiques
Les Bullywugs sont des humanoïdes batraciens, avec des têtes de grenouilles. Ils sont plus petits qu'un humain. Leur peau est semblable à du cuir et leurs pieds et mains sont palmés. Ce sont de très bons sauteurs, capables de faire des bonds de 10m de long, et 3m de haut.

Société
Les Bullywugs vivent en groupes primitifs de chasseurs et de pêcheurs. La hiérarchie est basée sur la  force, les plus forts étant les meneurs. Les femmes et les enfants sont dénigrés. C'est une race très territoriale, qui attaque tous les intrus. Curieusement, il n'y a pas d'affrontement au sein des tribus, mais les guerres tribales ne sont pas rares.

Les Bullywugs vénèrent un dieu nommé Ramenos, mais ce dernier passe plus de temps à dormir qu'à s'occuper du bien-être de sa race.

Créature de Donjons et Dragons
Créature thérianthrope